Дюруа, Жан-Мишель (Jean-Michel Duroy; 1753—1795) — французский революционер, член Конвента, закончил жизнь на гильотине.
 Жорж Дюруа́ (по прозвищу «милый друг»; Georges Duroy) — главный персонаж романа французского автора Ги де Мопассана «Милый друг» (1885).

См. также 
 Дю Руа, Иоганн Филипп